Harri Juhani Tikkanen (né le  à Lappeenranta en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SaiPa Lappeenranta, il découvre la SM-liiga avec l'équipe première en 1999. En 2009, il signe au Lukko Rauma après deux saisons chez le HPK Hämeenlinna.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2010 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1999-2000|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 24|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis|| 3|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 53|| 7|| 5|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 39|| 3|| 1|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 56|| 3|| 9|| 12|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 15|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis || 30|| 4|| 4|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2004-2005|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 38|| 0|| 0|| 0|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Haukat Järvenpää || Mestis || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis || 1|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 52|| 3|| 5|| 8|| 36|| 8|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
| 2006-2007|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga|| 56|| 6|| 19|| 25|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 44|| 3|| 11|| 14|| 79|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 56|| 1|| 14|| 15|| 36|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 53|| 8|| 14|| 22|| 42|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 59|| 4|| 17|| 21|| 62|| 13|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2011-2012|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 59|| 5|| 15|| 20|| 50|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Lukko Rauma|| SM-liiga || 59|| 4|| 12|| 16|| 42|| 14|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2013-2014|| Lukko Rauma|| Liiga || 59|| 5|| 15|| 20|| 24|| 15|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
| 2014-2015|| Lukko Rauma|| Liiga || 58|| 5|| 8|| 13|| 20|| 14|| 0|| 8|| 8|| 0
|-
| 2015-2016|| TPS Turku || Liiga || 57 || 2 || 11 || 13 || 18 || 8 || 1 || 1 || 2 || 8 	
|-
| 2016-2017|| TPS Turku || Liiga || 57 || 2 || 6 || 8 || 24 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 	
|-
| 2017-2018|| KHL Medveščak Zagreb || EBEL|| 51 || 0 || 19 || 19 || 32 || 6 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 2018-2019|| Fehérvár AV19 || EBEL || 52 || 10 || 15 || 25 || 30 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2019-2020|| Fehérvár AV19 || EBEL || 50|| 3|| 12|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2001 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en juin 1981
Naissance à Lappeenranta
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Matti-Keinonen